Kristína Kučová ha battuto in finale Urszula Radwańska 6-3, 1-6, 7-6(4)

Teste di serie

  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Urszula Radwańska (finalista)
  Madison Brengle (primo turno)
  Nikola Hofmanová (primo turno)
  Ksenija Pervak (secondo turno)
  Julia Cohen (primo turno)
  Ksenija Milevskaja (semifinali)
  Lauren Albanese (quarti di finale)

 Kai-Chen Chang (primo turno)
 Ksenija Lykina (terzo turno)
 Bojana Jovanovski (secondo turno)
 Julia Glushko (terzo turno)
 Reka Zsilinszká (primo turno)
 Elena Chernyakova (secondo turno)
 Katarzyna Piter (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

US Open 2007